Velika nagrada Avstrije 1972 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 13. avgusta 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 31
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 54
| 29:17,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 54
| + 1,18 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 14
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 54
| + 36,53 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 25
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 54
| + 44,76 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 10
|  Chris Amon
| Matra
| 54
| + 45,64 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 9
|  Howden Ganley
| BRM
| 54
| + 1:01,19
| 10
| 1
|-
! 7
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:09,09
| 3
|  
|-
! 8
| 7
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 54
| + 1:21,45
| 21
|  
|-
! 9
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 4
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 53
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 11
| 24
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 52
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 12
| 5
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 52
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 13
| 6
|  Peter Gethin
| BRM
| 51
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 14
| 11
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 51
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! Ods
| 27
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 48
| Motor
| 17
|  
|-
! NC
| 23
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 46
| +8 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nanni Galli
| Tecno
| 45
| Puščanje olja
| 23
|  
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 36
| Vbrizgavanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 28
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 31
| Zavore
| 15
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 24
| Dovod goriva
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  François Migault
| Connew-Ford
| 22
| Vzmetenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 20
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 14
| Vbrizgavanje
| 5
|  
|-
! Ods
| 19
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 13
| Dovod goriva
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 6
| Motor
| 19
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Denny Hulme - 1:38.32

Formula 1 sezona 1972
1972